Operación Malaya puede referirse a:
 La Operación Malaya o Caso Malaya, una investigación judicial sobre corrupción urbanística en Marbella.
 La miniserie Operación Malaya (2011) (TVE), acerca de dicho caso.